Стру́ма:
 Струма — река в Болгарии и Греции
 Струма — село в Болгарии;
 «Струма» — автомагистраль A3 в Болгарии (европейский маршрут E79);
 «Струма» — болгарский корабль с еврейскими беженцами, потопленный советской подводной лодкой Щ-213;
 Струма — заболевание, то же, что зоб.